Рождяловице () — город района Нимбурк в Среднечешском крае Чехии, расположен в исторической области Богемия в 18 км к северо-востоку от Нимбурка, на берегу реки Мрлина, правого притока Эльбы.

Население — 1 615 человек (2017).

Город состоит из районов: Хасина, Ледецки, Подлужаны, Подоли, Замости, Винична Лота.

История 
В «Истории чешского народа Чехии и Моравии» Ф. Палацкого Рождяловице упоминается под 1223—1226 гг. В 1340 г. король Иоганн Люксембургский даровал за верную службу статус города своему рыцарю Ешке из Рождяловице.

Городок расположен в лесистой местности на берегу реки и в настоящее время является популярным курортом.

Достопримечательности 

 Замок (1825)
 Барочная церковь Святого Гавела (начало XVIII века)
 Барочный замок (ныне дом престарелых)
 Статуи святых Вацлава и Яна Непомука (1717, работы Яна Брокофа)
 Марийская колона (Чумовой столп) (1718)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный cайт Рождяловице

Города Среднечешского края